

Viseur est un patronyme porté par  

Gus Viseur (1915-1974), accordéoniste belge.
Jean-Jacques Viseur (1946-), homme politique belge.
Jean-Pierre Viseur (1942-), homme politique belge.
Jules Viseur (1836-1923), homme politique français.

Nom composé 
Suzanne Cesbron-Viseur (1879-1967), acteur de cinéma américain.

Divers  
 Un viseur est un dispositif de pointage.
 En photographie, le viseur est la fenêtre dans laquelle le photographe ou le cameraman regarde pour cadrer ou ajuster l'image.

Homonymie de patronyme